Пегуша

 Пегуша — река в Ярославском районе Ярославской области; приток Шакши.
 Пегуша — деревня в Шекснинском районе Вологодской области.